Schutzstufe steht für:
Geheimhaltungsgrad
Biologische Schutzstufe nach der Biostoffverordnung für Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
Biologische Sicherheitsstufe nach dem Gentechnikgesetz für gentechnische Arbeiten
Einordnung anhand der Gefahrstoffverordnung: Schutzstufenkonzept
Widerstandsklasse bei Sonderschutzfahrzeugen
Kategorisierung von Schutzgebieten nach Weltnaturschutzunion